Powstanie w Bułgarii (1403) –
 Powstanie w Bułgarii (1835) –

Zobacz też